Dikter kan syfta på:

 Dikter – verk inom poesi
 Dikter – en diktsamling av Ola Hansson från 1884
 Dikter – en diktsamling av Verner von Heidenstam från 1895
 Dikter – en diktsamling av Edith Södergran från 1916
 Dikter – en diktsamling av Nils Ferlin från 1949